Ectroma är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Ectroma ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Ectroma